

Miasta
Australia
 Alberton – miasto w Queensland w Australii
 Alberton – miasto w Australii Południowej
 Alberton – miasto w Wiktorii w Australii

 Alberton – miasto na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie
 Alberton – miasto w Południowej Afryce
 Alberton – miasto w Montanie w Stanach Zjednoczonych

Gminy
 Alberton – gmina w Ontario w Kanadzie